Józef Mrozowicki (1747–1828)
 Józef Mrozowicki (1913–1940)